La strada provinciale 100 di Recoaro Mille (SP 100) è una strada provinciale della provincia di Vicenza, che collega la frazione San Quirico di Valdagno con Recoaro Mille.

Storia 

Negli anni ottanta furono avviati i lavori di realizzazione di alcune varianti di tracciato nel tratto iniziale. I lavori del tratto tra il km 0 e il km 2 furono conclusi nel 2003, mentre quelli impostati fra il km 2 e il km 4 vennero in seguito sospesi.

Percorso 
L'arteria stradale prende origine al km 25,9 della strada statale 246 di Recoaro nei pressi della frazione San Quirico di Valdagno. Dopo aver superato la valle della Montagna Spaccata, risale attraversando località Borga e Fongara (frazioni di Recoaro Terme). Termina dopo circa 9,5 km nei pressi degli impianti di risalita di Recoaro Mille.

Fra il km 7 e il km 8 dal 1982 è presente un movimento franoso denominato in loco frana Fantoni che si estende su un tratto della montagna rendendo discontinuo il transito nella strada.

Principali diramazioni 
Lungo il percorso dell'arteria si diramano le seguenti strade:
 SP 100 dir I, diramazione Sandri-Canova, tratto vecchio della SP 100 che termina della strada statale 246 di Recoaro
 strada extraurbana dei Lovati-Cappelletti (comune di Valdagno)
 strada extraurbana dei Pellichero-Busati (comune di Recoaro Terme)
 strada comunale di Fongara (comune di Recoaro Terme)
 SP 100 dir II, diramazione seggiovia, conduce alla seggiovia Recoaro Terme-Recoaro Mille
 strada extraurbana delle Montagnole (alternativa alla strada provinciale per raggiungere Recoaro Terme)

Gestione 
Il tracciato scorre per i primi 0,5 km nel comune di Valdagno per il restanti nel comune di Recoaro Terme.
La gestione per l'intero tracciato è assegnata a Vi.Abilità, società che gestisce le strade della provincia di Vicenza.

Note

Voci correlate
 Strade provinciali della provincia di Vicenza

100